Schälsick steht für:
 Schäl Sick, einen abfälligen Begriff für die rechtsrheinischen Stadtteile Kölns

Siehe auch:
 Schäl Sick Brass Band, ehemalige Kölner Jazz-Band